El torneig de Barcelona 2010, també conegut com a Barcelona Ladies Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 4a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 d'abril de 2010 al David Lloyd Club Turó de Barcelona, Espanya.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010
Competicions esportives del 2010 a Catalunya